Die NBA-Saison 1990/91 war die 45. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 2. November 1990 und endete am 19. April 1991. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 21. April 1991, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Chicago Bulls mit einem 4:1 in der Serie gegen die Los Angeles Lakers sichern.

Saisonverlauf

All-Star Game 
Das All-Star Game 1991 fand in Charlotte statt. Die Auswahl des Ostens gewann das Spiel mit 116:114. MVP des Spiels wurde Charles Barkley von den Philadelphia 76ers.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert, auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Michael Jordan, Chicago Bulls
 Defensive Player of the Year: Dennis Rodman, Detroit Pistons
 Rookie of the Year: Derrick Coleman, New Jersey Nets
 Sixth Man of the Year: Detlef Schrempf, Indiana Pacers
 Most Improved Player: Scott Skiles, Orlando Magic
 Coach of the Year: Don Chaney, Houston Rockets
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Charles Barkley, Phoenix Suns
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
 All-NBA Second Team:
 F – Dominique Wilkins, Atlanta Hawks
 F – Chris Mullin, Golden State Warriors
 C – Patrick Ewing, New York Knicks
 G – Kevin Johnson, Phoenix Suns
 G – Clyde Drexler, Portland Trail Blazers
 All-NBA Third Team:
 F – James Worthy, Los Angeles Lakers
 F – Bernard King, Washington Bullets
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – John Stockton, Utah Jazz
 G – Joe Dumars, Detroit Pistons
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Buck Williams, Portland Trail Blazers
 F – Dennis Rodman, Detroit Pistons
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Alvin Robertson, Milwaukee Bucks
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F – Dan Majerle, Phoenix Suns
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Joe Dumars, Detroit Pistons
 G – John Stockton, Utah Jazz
 All-NBA Rookie First Team:
 Dee Brown, Boston Celtics
 Kendall Gill, Charlotte Hornets
 Derrick Coleman, New Jersey Nets
 Dennis Scott, Orlando Magic
 Lionel Simmons, Sacramento Kings
 All-NBA Rookie Second Team:
 Mahmoud Abdul-Rauf, Denver Nuggets
 Willie Burton, Miami Heat
 Travis Mays, Sacramento Kings
 Gary Payton, Seattle SuperSonics
 Felton Spencer, Minnesota Timberwolves

Play-offs 
Die erste Play-off-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven.

Siehe auch 
NBA-Draft 1990

Weblinks 
 Die Saison 1990/91 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Nba 1990/91